Paden (Mississippi) ;
 Paden (Oklahoma) ;
 Paden City (Virginie-Occidentale) ;

Homonymie de localités aux États-Unis